Vargholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vargholmen, Österbotten, Karleby och Larsmo kommuner, 
 Vargholmen, Nyland, Lovisa stad,

Se även
Varvholmen
Varholmen

Robotskapade Finlandförgreningar